KUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kubin Island (Australia)